Kosewo peut désigner :

Toponymie

 Voïvodie de Mazovie
 Kosewo, un village de la gmina de Nasielsk
 Kosewo, un village de la gmina de Pomiechówek
 Kosewo, un village de la powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Kosewo, un village de la powiat de Żuromin

 Voïvodie de Grande-Pologne
 Kosewo, un village

 Voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kosewo, un village de la powiat de Mrągowo